Werner Naumann ist der Name folgender Personen:

* Werner Naumann (Kaufmann) (1896–1952), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Werner Naumann (1909–1982), deutscher Volkswirt und Politiker (NSDAP)
 Werner Naumann (Pädagoge) (* 1935), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer 
 Werner Naumann (Ingenieur), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer